pierwotne nazwisko Czesława Boreckiego (ur. 1922)
 pseudonim Franciszka Starowieyjskiego (ur. 1930)

Zobacz też:
 John Bull